Iré ist der Name von Orten in Frankreich:

 Iré-le-Sec, Gemeinde im Département Meuse
 Iré-les-Prés, Ortsteil der Gemeinde Montmédy im Département Meuse
 Le Bourg-d’Iré, Gemeinde im Département Maine-et-Loire